San Zenón puede referirse a varios santos con este nombre:

 Zenón de Alejandría (f. siglo III), soldado y mártir, celebrado el 1 de junio;
 Zenón de Nicea (f. siglo III), mártir, celebrado el 18 de enero;
 Zenón de Roma (f. siglo III), mártir, celebrado el 14 de febrero;
 Zenón de Nicomedia (f. siglo III), mártir, celebrado el 2 de septiembre;
 Zenón de Verona  (f. 372), obispo, celebrado el 12 de abril;
 Zenón de Gaza (f. siglo IV), mártir, celebrado el 21 de septiembre;
 Zenón de Maiuma (f. siglo IV), obispo, celebrado el 26 de diciembre.

También puede referirse a varios templos:
 Basílica de San Zenón de Verona
 Catedral de San Zenón de Pistoia
 Abadía de San Zenón de Verona
 Abadía de Isen, dedicada a san Zenón de Verona

También puede referirse a:
 San Zenón (Magdalena)
 Huracán de San Zenón